Карл Хаген:
 Хаген, Карл Готфрид (1749—1829) — прусский химик и ботаник.
  — британский физик.
 Хаген, Карл Фредрик (род. 1991) — норвежский профессиональный велогонщик.